Konstanca (ili Konstancija) je žensko ime. Poznate osobe s ovim imenom su:
Konstanca de Béarn – vikontica Marsana
Konstanca Aragonska – kraljica Hrvatske i Mađarske 
Konstanca Aragonska, gospa Villene
Konstanca Tuluška – kraljica Navare
Konstanca Normanska – princeza Engleske i vojvotkinja Bretanje, kći Vilima I.
Konstanca Sicilska – kraljica Sicilije
Konstancija Kastiljska

Imena